Cristina Pérez (nascida em 17 de agosto de 1973) é uma jornalista e apresentadora de televisão argentina.

Apresentadores de televisão da Argentina
Jornalistas da Argentina